Musica steht für:

 Musica (Album), Album von Giovanni Zarrella (2008)
 Musica (Stern), Name des Sterns 18 Delphini
 Musica (Zeitschrift), französische Musikzeitschrift (1902–1914) 
 Musica (Zweimonatsschrift), deutsche Musikzeitschrift (1947 bis 1996)
 Musica (Kalender), deutscher Musikkalender (1947 bis 1991)
 Musica, theoretische Musik, siehe Musiktheorie #Geschichte
 MSC Musica, Kreuzfahrtschiff
 Musica (Kartoffel), eine Kartoffelsorte

Siehe auch:
 Musica sacra
 Musica Popular Brasileira
 Villa Musica, Stiftung zur Förderung junger Musiker
 Pro Musica
 Muzyka